Stanisław Długosz (1892–1915) – polski poeta, historyk, oficer I Brygady Legionów Polskich
 Stanisław Długosz (1925–2019) – polski polityk, doktor nauk ekonomicznych, 
 Stanisław Długosz (ur. 1958) – polski polityk i urzędnik państwowy, wicewojewoda podkarpacki